Johnny Post est un personnage de fiction de la série télévisée Oz, interprété par Tim McAdams.

Il fait partie du groupe des Homeboys, le gang des Afro-Américains de la prison.

Biographie

Personnalité 
Johnny Post est l'archétype du prisonnier afro-américain jeune, insolent et impulsif, très agressif et raciste envers tous ceux qui ne sont pas noirs, en particulier envers les Italiens.

Saison 1 
Post est le bras droit de Jefferson Keane, dont les hommes travaillent aux cuisines pour gérer leur trafic (lui, Keane, Simon Adebisi, et le nouveau détenu Paul Markstrom, sont alors les principaux Homeboys présents à Emerald City).

Lorsqu'un des Italiens du nom de Dino Ortolani agresse Billie Keane (le frère homosexuel de Jefferson) sous la douche et l'envoie à l'hôpital, Jefferson Keane et Ryan O'Reilly complotent pour tuer Ortolani et c'est à Post que revient la tâche de le tuer.

Ortolani, travaille à l'infirmerie avec les détenus atteints du SIDA, et O'Reilly use de ses relations pour faire entrer Post dans le même service pour y travailler. Il finit par saisir une occasion de le tuer, mais au moment où il sort discretement son arme rentre dans la pièce Tim McManus (le directeur d'Emerald City). Post décide donc finalement d'attendre le moment propice. Dino Ortolani euthanasie plus tard un patient mais se fait prendre.

Ortolani est alors battu par les gardiens et placé au mitard puis drogué aux sédatifs, Post paie l'un des gardiens pour accéder à sa cellule. Une fois face à Ortolani, il lui verse de l'essence puis le brûle avec une allumette.

Les Siciliens, alors menés par Nino Schibetta (l'oncle d'Ortolani), arrêtent le trafic de drogue tant que le tueur de Dino n'aura pas été retrouvé, et commencent à mener leur enquête. Schibetta et le gardien corrompu Lenny Burrano persuadent Ryan O'Reily de leur donner le nom du tueur, en échange de quoi, il le laissent trafiquer un peu de drogue discrètement dans son coin.

Post se fait attraper par les Italiens et ligoter dans une pièce puis frapper tout attaché. Schibetta lui donne alors une dernière chance de lui donner le nom de celui qui lui a donné l'ordre de tuer Dino Ortolani. Mais Post se montre insolent et se met à les insulter, allant même jusqu'à leur dire :  (ce qui est faux). Il se fait alors tuer et démembrer.

Après la cérémonie et l'enterrement de Post, son pénis est retrouvé dans une boîte de cannolis dans la cellule de Jefferson Keane en tant qu'avertissement pour le prochain Homeboy qui oserait se mettre en travers de la route des Italiens.

Notes et références 

Personnage d'Oz (série télévisée)
Personnage de fiction afro-américain
Prisonnier de fiction
Meurtrier de fiction
Gangster de fiction
Trafiquant de drogue de fiction